Název Terezín odkazuje na:
sídla
 Terezín – město v okrese Litoměřice, dříve pevnostní město a v době nacistické okupace židovské ghetto a věznice gestapa
 Koncentrační tábor Terezín – židovské ghetto a věznice gestapa v letech 1940 až 1945
 Malá pevnost Terezín – bývalá vojenská pevnost
 Památník Terezín – kulturní instituce uchovávající památku na oběti nacistické perzekuce během 2. světové války
 Terezín (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 Terezín (Kunžak) – část obce Kunžak v okrese Jindřichův Hradec
 Terezín (Petrov nad Desnou) – část obce Petrov nad Desnou v okrese Šumperk
 Terezín (Radenín) – část obce Radenín v okrese Tábor
 Terezín (Rudník) – část obce Rudník v okrese Trutnov
jiný význam

 Zámek Terezín – zámek v Albeři

Související články 
 Marie Terezie – rakouská císařovna
 Tereza – ženské křestní jméno